«Полицейская академия» () — американский комедийно-сатирический мультсериал, созданный в 1988 году.

Персонажи 
В мультсериале появилось большинство персонажей оригинальной серии фильмов:

 Кэри Махоуни
 Ларвелл Джонс
 Свитчук
 Зед
 Мозес Хайтауэр
 Лаверн Хукс
 Томас Конклин
 Юджин Теклберри
 Дебби Каллахан
 Капитан Тадеуш Харрис
 Проктер
 Комендант Эрик Лассард

Список серий

Первый сезон 
 The Good, The Bad & The Bogus
 Puttin' On The Dogs
 Phantom of the Precinct
 Cops & Robots
 Police Academy Blues
 A Blue Knight At The Opera
 Worth Her Weight In Gold
 For Whom The Wedding Bells Toll
 Westward Ho Hooks
 My Mummy Lies Over The Ocean
 Numbskull’s Revenge
 Proctor, Call A Doctor!
 Little Zed & Big Bertha
 Curses On You!
 Lights, Action, Coppers!
 Camp Academy
 The Tell Tale Tooth
 Mr. Sleaze Versus Lockjaw
 Spaced Out Space Cadets
 Sweetchuck’s Brother
 Karate Cop
 The Hang Ten Gang
 Nine Cops And A Baby
 Fish & Microchips
 Precinct of Wax
 Cop Scouts

Второй сезон 
 Professor Jekyll And Gangster Hyde
 Operation Big House
 Kingpin’s Council of Crime
 Ship Of Jewels
 Zillion Dollar Zed
 The Comic Book Caper
 The Monkey Trial
 Rolling For Dollars
 K-9 Corps And The Peking Pooch
 Santa With A Badge
 Suitable For Framing
 Rock Around The Cops
 Prince And The Copper
 Now You Steal It, Now You Don’t
 Mad Maxine
 Trading Disgraces
 Champ
 Wheels of Fortune
 The Wolf Who Cried Boy
 Snow Job
 A Bad Knight For Tackleberry
 Supercop Sweetchuck
 Deja Voodoo
 Flights Of The Bumbling Blues
 Big Burger
 Fat City
 Elementary, My Dear Coppers!
 Dr. Deadstone, I Presume
 The Hillbilly Blues
 Survival Of The Fattest
 The Junkman Ransoms The Ozone
 Grads On Tour
 Like Coppers, Like Son
 Ten Little Cops
 Big Top Cops
 Alpine K-9s
 The Legend Of Robin Good
 Hawaii Nine-0
 Thieves Like Us

Ссылки 
 STA: Police Academy (Kenner) 

Мультсериалы США, запущенные в 1988 году
Мультсериалы Warner Bros.
Мультсериалы, снятые по мотивам фильмов
Сатирические мультсериалы
Телесериалы, снятые по мотивам фильмов
Программы, вышедшие сразу в телевизионной синдикации в США
Мультсериалы США, завершённые в 1989 году